GRAC (Graphic Adventure Creator) – software per Amiga
 Game Rating and Administration Committee – organizzazione sudcoreana per la classificazione dei videogiochi
 Guide to Receptors and Channels – rivista scientifica britannica
 GRAC (Groupe de recherche en automobiles de course) – costruttore di auto sportive francese
 Daniel Gráč – ciclista cecoslovacco